Schnappauf ist der Familienname folgender Personene

 Bernhard Schnappauf (1840–1904), deutscher Arzt und Freund Richard Wagners
 Werner Schnappauf (geb. 1953), deutscher Politiker